L'USS Enterprise (NCC-1701-D-Refonte) est une version du vaisseau Enterprise du monde imaginaire de Star Trek.

Apparu pendant les épisodes Toutes les bonnes choses…, partie 1 et partie 2 (mai 1994), c'est un Enterprise d'un futur alternatif commandé par l'Amiral William T. Riker.
Cette version se caractérise par une troisième nacelle de distorsion et un canon de grande puissance situé en dessous de la nacelle.

Notes et références 

Enterprise (NCC-1701-D-Refonte)